Битва при Кольдинге — сражение датско-шведской войны 1658—1660 годов (и Северной войны 1655—1660 годов), состоявшееся 23-25 декабря 1658 года.

Предыстория 
Войска Речи Посполитой под командованием Стефана Чарнецкого после захвата острова Альс переправились на полуостров Ютландия, где, совместно с войсками Священной Римской империи, атаковали Кольдинг, в котором размещался небольшой шведский гарнизон.

Боевые действия 
Первую атаку Чарнецкий провёл 23 декабря. Воспользовавшись ночной мглой, его солдаты подобрались прямо к защитному валу, однако когда они начали взбираться на укрепления — их обнаружил один из защитников и поднял тревогу, шведы отбили штурм. Затем шведы отбили и вторую атаку, а когда Чарнецкий предложил капитулировать — ответили отказом.

25 декабря был произведён третий штурм, и на этот раз атакующим удалось ворваться в замок. Дело дошло до боёв в комнатах и дворе замка. Одному из драгунов удалось пробиться до порохового склада, и он поджёг его; взрывом была уничтожена часть замка. Вскоре шведское сопротивление было подавлено.

Итоги 
После взятия Кольдинга войска расположились на зимние квартиры. Шведы пытались отбить город, но их десант был отражён войсками Чарнецкого.

Сражения по алфавиту
Польско-шведские сражения
Сражения Священной Римской империи
События 25 декабря
Сражения 1658 года